Der Müller Cup 1984 war ein Tennisturnier, das vom 30. Juli bis 5. August 1984 in Neu-Ulm stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 1984 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 48 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 20 Paaren. Im Einzel gab es 16 Freilose; im Doppel zogen 12 Paarungen kampflos in die zweite Runde ein.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Einzel-Ergebnisse auf atptour.com (englisch)
 Doppel-Ergebnisse auf atptour.com (englisch)

Tennisturnier in Neu-Ulm
ATP Challenger Series 1984